Hosekræmmeren kan henvise til:

 Hosekræmmeren – novelle af Steen Steensen Blicher fra 1829
 Hosekræmmeren (film fra 1963) – dansk kortfilm fra 1963 instrueret af Johannes Våbensted og Max Hellner
 Hosekræmmeren (film fra 1971) – dansk film fra 1971 skrevet og instrueret af Knud Leif Thomsen